Občina Dulovo je občina v provinci Silistra na severovzhodu Bolgarije. Leži na območju južne Dobrudže, približno 25 km južno od reke Donave. Ime je dobila po upravnem središču - mestu Dulovo.

Občina obsega 566,33 km² ozemlja na katerem živi 28.860 prebivalcev (december 2009).

Naselja 
Občino Dulovo sestavlja 27 krajev:

Prebivalstvo 
V občini Dulovo prevladujejo Turki, sledijo jim Bolgari in Romi. Po popisu prebivalstva leta 2011 je prevladovala populacija islamske vere.

Upad prebivalstva 
V občina Dulovo se prebivalstvo zmanjšuje počasneje kot v večini ostalih občin, toda se zmanjšuje.

Glej tudi 

 Občine Bolgarije
 Seznam mest v Bolgariji

Sklici 

Občine v Bolgariji